Roxton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Roxton (kommun i Kanada), Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Roxton (distrikt i Storbritannien), England, Bedford,

USA 

 Roxton (ort), Texas, Lamar County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar